Lights of London – film del 1914 diretto da Bert Haldane
Lights of London – film del 1923 diretto da C.C. Calvert (Charles Calvert)